

Letteratura
Quo vadis? – romanzo di Henryk Sienkiewicz

Cinema
Quo vadis? – cortometraggio del 1901 diretto da Lucien Nonguet e Ferdinand Zecca 
Quo vadis? – film del 1913 diretto da Enrico Guazzoni
Quo vadis? – film del 1924 diretto da Gabriellino D'Annunzio e Georg Jacoby
Quo vadis? – film del 1951 diretto da Mervyn LeRoy
Quo vadis? – film del 2001 diretto da Jerzy Kawalerowicz

Televisione
Quo vadis? – miniserie televisiva in 6 puntate del 1985, diretta da Franco Rossi
Quo vadiz? – programma di Maurizio Nichetti

Altro
Quo vadis? – locuzione latina
Quo Vadis – videogioco del 1984 per Commodore 64
Quovadis – videogioco del 1995 per Sega Saturn
Quo Vadis – gruppo musicale